Zkratka ICC může znamenat:

Mezinárodní trestní soud – International Criminal Court
Střední škola v Izard County – Izard County Consolidated High School
Mezinárodní obchodní komora – International Chamber of Commerce
Překladač Intel C++ – Intel C++ Compiler
International Color Consortium či ICC profil – viz Barevný profil
Intraclass correlation 
Intelligent Cruise Control
International Champions Cup – fotbalový turnaj
Individual Challenge Cup – soutěž retrieverů

Externí odkazy 
 

Zkratky